Le nom Nuno Mendes peut désigner :
 Nuno Mendes (-), un comte souverain portugais du Moyen Âge ;
 Nuno Mendes (1978-), un footballeur portugais ; 
 Nuno Mendes (2002-), un footballeur portugais ; 
 Nuno Mendes (1984-), un rameur portugais.

Voir aussi